Шевельков — фамилия; имеет женскую форму Шевелькова.
 Шевельков, Андрей Владимирович (род. 18 ноября 1961) — российский химик-неорганик, профессор, заведующий кафедры неорганической химии МГУ.
 Шевельков, Владимир Алексеевич (род. 8 мая 1961) — советский, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.